Пе́трик () — фамилия и топоним.

Известные носители 
Петрик Михаил Савельевич - землевладелец, купец 2й гильдии, Почетный гражданин Екатеринодара

 Петрик, Анастасия Игоревна (род. 2002) — украинская певица, сестра Виктории Петрик.
 Петрик, Анатолий Алексеевич — российский учёный и педагог, первый ректор и первый президент Кубанского государственного технологического университета.
 Петрик, Афанасий Филиппович (1917—2001) — участник Великой Отечественной войны, сапёр, Герой Советского Союза.
 Петрик, Виктор Иванович (род. 1946) — российский предприниматель, автор ряда лженаучных исследований, в том числе в области очистки воды, член РАЕН.
 Петрик, Виктория Игоревна (род. 1997) — украинская певица, сестра Анастасии Петрик.
 Петрик, Дэн (род. 1965) — канадский кёрлингист.
 Петрик, Дэниел (род. 1991) — несовершеннолетний американский убийца, осуждённый за расстрел своих родителей.
 Петрик, Лариса Леонидовна (род. 1949) — советская гимнастка, заслуженный мастер спорта СССР (1968).
 Петрик, Михай (1923—2005) — молдавский художник.
 Петрик, Николас (род. 1984) — австрийский хоккеист.
 Петрик, Павел Петрович (1925—2014) —  советский государственный и партийный деятель, дипломат.
 Петрик, Стэнли (1931—2006) — американский математик, автор метода получения всех минимальных ДНФ в Булевой алгебре. 
 Петрик, Томаш (род. 1980) — словацкий шахматист, гроссмейстер (2008).
 Петрик, Эрнан (род. 1994) — уругвайский футболист, играющий на позиции защитника.
 Петрик, Юлия Викторовна (род. 1971) — первая русская женщина, выступавшая в международных соревнованиях по фри-дайвингу.
 Петрик (Пётр Иваненко) — украинский гетман.

География 
 Петрик (река) — река в Новокузнецке.